Агел (, Agelas) може да се отнася за:

 Агел I, цар на Коринт (998/7 – 965/4 пр.н.е.)
 Агел II, цар на Коринт (895/4 – 861/0 пр.н.е.)